Krncevic oder Krnčević ist der Familienname folgender Personen:

 Bozo Krncevic (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Eddie Krnčević (* 1960), australischer Fußballspieler